Кокомо может означать:

Музыка 
  (1896 или 1901 — 1968; наст имя Джеймс Арнольд) — американский блюз-музыкант.
  (род. 1931; также известен под псевдонимом Кокомо) — американский пианист, аранжировщик, сочинитель песен и музыкальный продюсер.
  — песня 1954 года.
  — британская группа (1973–1991, 2008–2009, 2014 – )
  — песня (1988) The Beach Boys.

Прочее 
  (Ко-Ко-Ма; Кокомоко) (1775—1838) — вождь племени майами.
  — город в Индиане.

См. также 
 Коком